Куватово:

 Куватово — деревня в Баймакском районе Башкортостана, относится к Абдулкаримовскому сельсовету.
 Куватово — деревня в Оренбургской области, почтовый индекс 462230.